Клюшники — деревня в Ливенском районе Орловской области России.

Входит в состав Сосновского сельского поселения.

География 
Находится на правом берегу речки, впадающей в реку Сосна, восточнее деревни Щетинка, с которой соединена просёлочной дорогой, и севернее административного центра поселения — села Сосновка.

В деревне имеется одна улица: Луговая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Клюшники (деревня)
 Клюшники

Населённые пункты Ливенского района